L’Ensemble Symphonique Neuchâtel (ESN) est l’orchestre professionnel du canton de Neuchâtel (Suisse). Selon ses représentations, il peut adopter une formation de chambre ou grand symphonique. L’ESN se produit dans tout le canton de Neuchâtel, et plus rarement à l'extérieur.

Historique 
L’Ensemble symphonique Neuchâtel est né en 2008 de la fusion de l’Orchestre de chambre de Neuchâtel (OCN) et de l’Orchestre symphonique neuchâtelois (OSN), conformément à la demande des autorités de la Ville et du Canton de Neuchâtel, dans un souci d’optimisation artistique, administrative et financière. Théo Loosli, créateur et directeur de l’OSN, devient le directeur musical et artistique de l’ESN durant une saison.

En 2010, le chef allemand Alexander Mayer lui succède. Sous sa direction, l’orchestre multiplie ses activités et joue de nombreux compositeurs tels que Frank Martin, Ludwig van Beethoven et Franz Schubert. En 2014, Mélanie Katsumi-Delbart prend ses fonctions de directrice exécutive.

En 2019, le chef d’orchestre et pianiste Victorien Vanoosten, ancien premier assistant du chef Daniel Barenboim, reprend la direction artistique et musicale.

Collaborations 
L'Ensemble symphonique Neuchâtel a construit de nombreuses représentations avec des partenaires extérieurs.

Ainsi, plusieurs chefs ont été invités pour diriger l'orchestre, et l'ESN s'est produit avec des orchestres de la région. Également, l’ESN soutient la relève musicale en programmant de jeunes solistes chaque saison.

L'ESN a aussi élaboré des œuvres en collaboration non seulement circonscrites à la musique classique, avec : une création originale entre musique classique et musiques actuelles ;  un concert chorégraphié ; une création originale avec un théâtre autour d'un ballet. Enfin, l'ESN s'est associé à des festivals variés, avec notamment : un ciné-concert sur des films fantastiques ; une pièce sur le thème du chocolat ; une création en rapport au travail d'un duo artistique particulier ; l'accompagnement de la chanteuse Jane Birkin ; ou encore l'interprétation de musiques de séries, de jeux vidéo et de mangas.

Directions

Artistique et musicale 

 Théo Loosli (2008-2009)
 Alexander Mayer (2010-2019)
 Victorien Vanoosten (2019-)

Exécutive 

 Mélanie Katsumi-Delbart (2014-2022)

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 
 Site officiel 
 Site du directeur artistique et musical Victorien Vanoosten
Archives Les orchestres suisses, un état des lieux - RTS Versus, 2017

Orchestre suisse
Culture dans le canton de Neuchâtel